Ouston – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Ouston – miejscowość w Plenmeller with Whitfield, w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Ouston – miejscowość w Stamfordham, w hrabstwie Northumberland (Anglia)